Terra Nova kan syfta på:

 Terra Nova (krog) – en sjömanskrog i Gamla Stan i Stockholm
 Terra Nova (skeppsvarv) – ett varv i Stockholm
 Terra Nova (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2011
 Terra Nova (skepp) – ett skepp som användes under Robert Scotts sydpolsexpedition
 Terra Nova (ostindiefarare) – en svensk ostindiefarare

Geografi

Antarktis 

 Mount Terra Nova,

Brasilien 

 Terra Nova (ort), Bahia, Ruy Barbosa, 
 Terra Nova (kommun i Brasilien, Pernambuco), 
 Terra Nova (kommun i Brasilien, Bahia, lat -12,39, long -38,62),

Kanada 

Terra Nova nationalpark – en nationalpark

Sverige 

 Terra Nova, Visby – en stadsdel i Visby på Gotland
 Terra Nova-kyrkan – en samarbetskyrka mellan Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Visby domkyrkoförsamling

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar